DAD har flere betydninger:
 D-A-D - en dansk rockgruppe
 Diode array detector - en type af detektor i HPLC
 Da Nang International Airport - IATA airport kode
 Duplicate Address Detection - a IPv6-komponent, del af Neighbor Discovery Protocol (NDP)